

Localités 

 Isles-lès-Villenoy  est une commune française, située dans le département de Seine-et-Marne de la région Île-de-France ;
 Isles-les-Meldeuses est une commune française, située dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France ;
 Isles-sur-Suippe est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Grand Est ;
 Mille-Isles : ville canadienne de la région des Basses Laurentides ;
 West Isles : paroisse canadienne du comté de Charlotte ;
 Les Îles, quartier de Metz ;
 Les Isles-Bardel, commune française dans le département du Calvados en région Normandie.

Archipels 

 Small Isles : groupe d'îles faisant partie de l'archipel des Hébrides intérieures
 Summer Isles : archipel des Highlands en Écosse
 Treshnish Isles : archipel des Hébrides intérieures en Écosse
 Northern Isles : archipel d'Écosse

Patronymie 
 Alexandra Isles (1947-), actrice et réalisatrice de documentaire dano-américaine ;
 Carlin Isles (né en 1989), joueur de rugby à sept américain.

Voir aussi 

  : page d’homonymie
  : page d’homonymie
  : page d’homonymie
  : page d’homonymie

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme